Ковлер, Анатолий Иванович (род. 1948) — советский и российский юрист, судья Европейского суда по правам человека с 1998 по 2012 год, профессор.
 Ковлер, Леонид Иосифович (1929—2002) — оперный певец, солист Ташкентской и Ашхабадской Оперы, педагог, заслуженный работник культуры Российской федерации.